Łupstych – wieś w powiecie olsztyńskim
 Łupstych – część Olsztyna

Linki zewnętrzne